Grecolatino o, menos preferido por el mundo académico y editorial, grecorromano, es un concepto que expresa las fuertes manifestaciones de lo griego y de lo latino en la época clásica y en pervivencia en todos los aspectos, sobre todo, desde el Renacimiento, que lo toma expresamente como modelo clásico a imitar.

Puede referirse a:

 El periodo grecolatino, un periodo histórico coincidente con lo que suele llamarse la Antigüedad clásica:
 Antigua Grecia
 Antigua Roma
 La civilización grecolatina, una civilización esencialmente unitaria que tuvo manifestaciones como:
 El arte grecolatino
 Arte de la Antigua Grecia
 Arte de la Antigua Roma
 La cultura grecolatina
 Cultura de Grecia
 Cultura de la Antigua Roma
 La literatura grecolatina o literatura clásica
 Literatura griega
 Literatura latina
 La filosofía grecolatina, filosofía antigua o filosofía clásica
 Filosofía griega
 Filosofía romana
 Los pueblos grecolatinos, pueblos originarios de la cultura grecorromana:
 El pueblo griego
 Los pueblos latinos
 Las instituciones grecolatinas:
 Historia de las instituciones en Grecia
 Historia de las instituciones en la Antigua Roma
 La mitología grecolatina, una mitología esencialmente idéntica (aunque determinadas formas de la religión o los nombres griegos y latinos de los dioses sean distintos:
 Mitología griega y religión de la Antigua Grecia
 Mitología romana y religión en la Roma Antigua
 Las costumbres grecolatinas:
 Costumbres de la Antigua Grecia
 Costumbres de la Antigua Roma
 La lucha grecorromana''', un deporte que se sigue practicando.

Referencias